Denizbükü (Abana), Turks dorp
Denizbükü (Ünye), Turks dorp
Denizbükü (Doğanyurt), Turks dorp